Philippe Curval (1929) – illustratore e autore di fantascienza francese
 Philippe(-Jean) Lopes-Curval (1951-2023) – regista, scrittore e sceneggiatore francese
 Julie Lopes-Curval – regista e sceneggiatrice francese